Typ 63 steht für:
 Sietas Typ 63, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 63 (Panzer), ein in der Volksrepublik China gebauter Kampfpanzer
 Typ 63 (Flak), ein in der Volksrepublik China hergestellter Flakpanzer
 Typ 63 (107 mm MLR), ein in der Volksrepublik China hergestellter Mehrfachraketenwerfer im Kraftzugbetrieb
 Typ 63 (130 mm MLR), ein in der Volksrepublik China hergestellter, fahrzeugbasierender Mehrfachraketenwerfer 
 Typ 63/YW 531, ein in der Volksrepublik China hergestellter Truppentransporter, siehe YW 531
 Typ 63 (Sturmgewehr), ein chinesisches Gewehr